Deutsches Lesebuch für höhere Lehranstalten ist der Titel folgender Lehrbücher

* Deutsches Lesebuch für höhere Lehranstalten der Schweiz, ab 1880 in zahlreichen Auflagen erschienenes Lehrbuch
 Deutsches Lesebuch für höhere Lehranstalten (Hannover), ab 1880 erstmals, 1917 in 10. Auflage erschienenes Lesebuch